

События 
 Передача Пипином Равеннской области папе.
 Образование светского государства пап.
 756—774 — Король лангобардов Дезидерий.
 Ань Лушань захватывает Лоян и Чанъань. Сюаньцзун бежит в Сычуань. Ань Лушань провозглашает себя императором. Но против Ань Лушаня выступают другие цзедуши.
 756—762 — Император Китая Су-цзун.
 756 — казнена Ян гуй-фэй.

Родились 
 Ибрахим ибн аль-Аглаб — Эмир Ифрикии из династии Аглабидов.

Скончались 
 Айстульф — король лангобардов.
 6 марта — Балдред (отшельник), отшельник, иерей, католический святой.
 Ван Чанлин — китайский поэт времен династии Тан.
 24 января — Гао Сяньчжи, военачальник китайской династии Тан корейского.
 Ибн аль-Мукаффа — арабско-персидский писатель.
 Кормисош — хан Болгарии из рода Вокил.
 Кутред (король Уэссекса).
 15 июня — Лотарь из Се, епископ Се.
 Лупанио, Галла — 5-й венецианский дож.
 Пётр (герцог Фриуля).
 4 июня — Император Сёму, 45-й император Японии.
 Форггус мак Келлайг — король Коннахта.
 Юсуф ибн Абд ар-Рахман аль-Фихри — последний вали Аль-Андалуса.
 15 июля — Ян-гуйфэй, героиня поэмы великого китайского поэта Бо Цзюйи.

См. также